Вальватиды () — отряд беспозвоночных из класса морские звёзды (Asteroidea) типа иглокожие (Echinodermata), в котором содержится 695 видов в 165 родах в 14 семействах. Отряд охватывает как крошечные виды с диаметром в несколько сантиметров из рода Asterina, так и виды, которые могут достигать 75 см из рода Thromidia. Почти все виды этого рода имеют 5 лучей. 

Снабжены присосками на амбулакральных ножках несколькими широкими краевыми пластинками; некоторые виды имеют паксиллы, педицеллярии не на стебельках (сидячие), с двумя створками. Тело часто жёсткое, пятиугольное. Питаются экстраорально (способны выворачивать желудок).

Классификация 
В отряде вальватид 17 семейств: 
 Acanthasteridae — Акантастериды
 Archasteridae — Архастериды
 Asterinidae — Астериниды
 Asterodiscididae
 Asteropseidae
 Chaetasteridae
 Ganeriidae
 Goniasteridae — Гониастериды
 Leilasteridae
 Mithrodiidae
 Odontasteridae
 Ophidiasteridae — Офидиастериды
 Oreasteridae — Ореастериды
 Podosphaerasteridae
 Poraniidae
 Solasteridae
  Sphaerasteridae

См. также 
 Acodontaster conspicuus 

 Acanthaster brevispinus

Odontaster validus

Фото

Примечания 

Морские звёзды
Отряды иглокожих